Аргавьесо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.  Население — 119 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de la población 
 Mapa de Situación

Муниципалитеты Уэски